«Вражда» () — американский телесериал-антология, созданный Райаном Мёрфи, Джаффе Коэном и Майклом Замом. Премьера первого сезона озаглавленного «Бетт и Джоан» состоялась 5 марта 2017 года.

Сюжет

Бетт и Джоан 
Первый сезон телесериала сосредоточен на закулисном соперничестве Джоан Кроуфорд и Бетт Дейвис, начавшемся во время съёмок их совместного фильма «Что случилось с Бэби Джейн?» в 1962 году и длившемся затем долгие годы.

Букингемский дворец 
28 февраля 2017 года телеканал FX продлил сериал на второй сезон из 10 эпизодов, который получил название «Букингемский дворец». Сюжет должен был сконцентрироваться на взаимоотношениях принца Чарльза и принцессы Дианы, а премьера ожидалась в 2019 году, но в августе 2018 года было объявлено, что сценарий был забракован.

В ролях

Бетт и Джоан

Основной состав 
 Джессика Лэнг в роли Джоан Кроуфорд
 Сьюзан Сарандон в роли Бетт Дейвис
 Джуди Дэвис в роли Хедды Хоппер
 Джеки Хоффман в роли 
 Альфред Молина в роли Роберта Олдрича
 Стэнли Туччи в роли Джека Л. Уорнера
 Элисон Райт в роли

Специально приглашённые звёзды 
 Кэтрин Зета-Джонс в роли Оливии де Хэвилленд
 Кэти Бэйтс в роли Джоан Блонделл

Второстепенный состав 
 Кирнан Шипка в роли 
 Доминик Бёрджесс в роли Виктора Буоно
 Джоэл Келли Дотен в роли Адама
 Молли Прайс в роли Харриет Фостер Олдрич
 Рид Даймонд в роли Питера
 Марк Вэлли в роли Гэри Меррилла
 Тоби Хасс в роли Фрэнка Синатры
 Сара Полсон в роли Джеральдин Пейдж
 Джаред Бриз в роли Майкла Дейвиса

Эпизоды

Бетт и Джоан (2017)

Производство 
Сериал Райана Мёрфи был официально заказан телеканалом FX 5 мая 2016 года; в тот же день было объявлено, что главные роли сыграют Джессика Лэнг и Сьюзан Сарандон. Альфред Молина, Стэнли Туччи, Джуди Дэвис и Доминик Бёрджесс получили роли Роберта Олдрича, Джека Уорнера, Хедды Хоппер и Виктора Буоно соответственно. В августе 2016 года Кэтрин Зета-Джонс и Сара Полсон присоединились к актёрскому составу в ролях Оливии де Хэвилленд и Джеральдин Пейдж соответственно. В сентябре 2016 года стало известно, что исполнительный продюсер «Американской истории ужасов» Тим Майнир стал со-шоураннером сериала вместе с Мёрфи. Джеки Хоффман получила роль Мамаситы, домработницы Кроуфорд. В ноябре 2016 года стало известно, что Молли Прайс, Кэти Бэйтс и Элисон Райт получили роли Харриет Фостер, Джоан Блонделл и Полин Джеймисон соответственно. В январе 2017 года было объявлено, что Кирнан Шипка сыграет роль Б. Д. Хаймен, дочери Дейвис.

Примечания

Ссылки 

Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2017 году
Телесериалы на английском языке
Драматические телесериалы США
Телесериалы-антологии США
Телесериалы Fox Television Studios
Программы телеканала FX
Телесериалы, созданные Райаном Мерфи